EMEA kan syfta på:

 EMEA – en regional beteckning som omfattar Europa, Mellanöstern och Afrika, se Europa, Mellanöstern och Afrika
 EMEA – tidigare namn på EU:s läkemedelsmyndighet från engelska European Medicines Evaluation Agency, se Europeiska läkemedelsmyndigheten

Akronymer